Museu Casa do Colono (Petrópolis) — Petrópolis, Rio de Janeiro
 Museu Casa do Colono (Tibagi) — Tibagi, Paraná
 Museu do Colono (Santa Leopoldina)

Desambiguações de museus